Schmiegelow ist der Nachname von

 Axel Schmiegelow (* 1972); deutscher Unternehmer
 Pedro Ernst Johann Schmiegelow (1863–1943), deutscher Landschafts- und Bildmaler